Плац може да се односи на:

 Плац (Гистров)
 Плац (Кремона)
 Потсдамер плац
 Стадион Стари плац